Diva Maria Prestes de Barros Araújo (nasceu em São Paulo em 25 de janeiro de 1948 — faleceu em 09 de dezembro de 2005, em Sorocaba) foi uma médica sanitarista, funcionária pública engajada e política brasileira. Diva Prestes foi vice-prefeita de Sorocaba/SP (de 1996 a 2000) e vereadora na cidade de Sorocaba. Diva teve 3 filhos: Tatiana (1977), Melina (1978) e Fernando (1980).

Biografia 
Diva Prestes era de  tradicional família sorocabana e foi casada até sua morte com o também médico sanitarista Oscar Egídio de Araújo Filho, sobrinha do ex-prefeito de Sorocaba Emerenciano Prestes de Barros, filha de Aristeu Prestes de Barros e de Jurema Leão, neta de Hortência Prestes de Barros e de Quinzinho de Barros (sua avó dá nome a um bairro de Sorocaba e seu avó foi homenageado com o nome do Zoológico Municipal de Sorocaba que está situado em terras que pertenciam a família.

Formada em medicina pela PUC-Sorocaba em 1974, fez residência em Saúde Pública na USP, fez pós-graduação em Administração de Cidades na FAAP,  especializou-se em tratamento de dependência química pela UNIFESP em 1999. Diva Prestes estava sempre estudando.

Na política foi eleita vereadora em 1982 pelo PMDB. No ano de 1995, Diva foi convidada pelo então deputado estadual Renato Amary a ser candidata a vice-prefeita de Sorocaba na chapa do PSDB. A parceria de Renato Amary e Diva Prestes de Barros foi vencedora e governou Sorocaba de 1996 a 2000. Em 2000 Diva Prestes decidiu sair da política e se dedicar exclusivamente no seu trabalho com dependentes químicos, e foi isso que ela fez até sua morte inesperada em 09 de dezembro de 2005 em decorrência de dificuldades de controlar o seu diabetes tipo2. Ela morreu em Sorocaba em 09 de dezembro de 2005, uma sexta-feira, mas foi velada na Câmara Municipal de Sorocaba em 10 de dezembro, por isso algumas pessoas confundem a data da morte. Ela está enterrada no cemitério da Saudade, em Sorocaba.

Ligações externas
 Notícia no jornal Bom Dia Sorocaba
 Prefeitos e vice-prefeitos de Sorocaba desde 1977

Naturais da cidade de São Paulo
Vereadores de Sorocaba
Mortos em 2005
Médicos do estado de São Paulo
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)
Alunos da Fundação Armando Álvares Penteado
Vereadoras do Brasil